V5 steht für:

 V5-Schnittstelle, eine standardisierte Schnittstelle zur Verbindung einer digitalen Ortsvermittlungsstelle mit einem Zugangsnetz
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Namibia; siehe Liste von in Namibia registrierten Luftfahrzeugen
 das chinesische SUV Brilliance V5
 eine Lokomotive der schwedischen Staatsbahn, siehe SJ V5
 V5-tag, ein Protein-Tag, d. h. eine kurze Aminosäuresequenz mit deren Hilfe in der Biochemie und der Genetik Proteine markiert werden können. 

V5